Filip I, (fr. Philippe Ier), född 23 maj 1052 i Champagne-et-Fontaine, död 29 juli 1108 i Melun, var Frankrikes kung från 1060 till sin död 1108.

Biografi 
Han var son till Henrik I av Frankrike och Anna av Kiev.

Filip blev vid faderns död 1060 fransk kung, med sin mor som förmyndare under hans fem första underåriga regeringsår. Hans regeringstid inföll under en tid då landets upplösning i smärre feodala territorier nått som längst. Han lyckades få sin son Ludvig erkänd om sin efterträdare som kung, men nådde annars inga resultat i sina otaliga krig mot feodalherrarna.

Familj 
Gift 1072 med Bertha av Holland, (1055–1094), begick bigami med Bertrade de Montfort 1092.

Barn:
 Constance av Frankrike, (1078–1126)
 Ludvig VI av Frankrike, (1084–1137).

Anfäder

Referenser

Noter 

Personer i Frankrike under 1000-talet
Personer i Frankrike under 1100-talet
Frankrikes regenter
Huset Capet
Födda 1052
Avlidna 1108
Män